Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edwin Kempes e Peter Wessels che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Tomáš Krupa 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Jack Waite (primo turno)

 Marius Barnard /  Brent Haygarth (semifinali)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1998